Résultats détaillés de l'édition 2010 du tournoi de tennis professionnel masculin de Rotterdam. Cette dernière s'est tenu du 8 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Primes et points

Faits marquants 
 Rafael Nadal et Jo-Wilfried Tsonga sont forfaits à la suite de blessures survenues lors de l'Open d'Australie.
 Andy Murray, le tenant du titre, est également absent.
 Après son échec en finale en 2008, Robin Söderling remporte son premier titre sur dur intérieur. Il s'impose en finale face à Mikhail Youzhny et remporte son  ATP en simple.
 En double, les tenants du titre Daniel Nestor et Nenad Zimonjić s'imposent en finale face à Simon Aspelin et Paul Hanley. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rotterdam

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2010
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2010
Tennis en février 2010